

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Strupice – część miasta Jelenia Góra
 Strupice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Chojnów 
 Strupice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów